Eurocard Open febbraio 1995
Eurocard Open ottobre 1995